Tina steht für:
 Tina, ein weiblicher Vorname
 (1222) Tina, ein Asteroid des Hauptgürtels
 tina (Zeitschrift), eine wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift
 TINA, ein Straßenbahn-Triebzug, siehe Stadler Tina
 Tina (Vâlcea), ein Dorf in Rumänien
 Tina (Sudan), ein Ort im sudanesischen Bundesstaat Darfur
 den früheren Namen der südafrikanischen Stadt Thina
 in der Antike ein Fluss in Britannien, vermutlich der heutige Eden (Solway Firth)
 Tina (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Sapindaceae
 Tina oder über die Unsterblichkeit, eine Erzählung von Arno Schmidt
 Tina (Elbląg) (deutsch Thiene), Nebenfluss des Elbląg (Fluss) im polnischen Ermland
 Tina, eine umgangssprachliche Bezeichnung von Crystalmeth (abgeleitet von „Christel“/„Christina“)
 Tina (Film), ein britisch-amerikanischer Dokumentarfilm von 2021 über Tina Turner 

TINA ist Abkürzung für:
 TINA-Prinzip, das verbreitete Argumentationsmuster „Es gibt keine Alternative!“ (von )
 Toolkit for Interactive Network Analysis, eine Software für die Analyse elektronischer Schaltkreise
 Telecommunications Information Networking Architecture, eine Netzwerkarchitektur

Tīna ist der Künstlername von:
 Samanta Tīna (* 1989), lettische Sängerin

Siehe auch:

TINA